Az XXX a következőkre utalhat:

Kódok és szimbólumok 

 30 (szám), római szám XXX
 XXX, pornográfiát jelölve
 .xxx, egy pornográf webhelyek számára készült internetes legfelső szintű domain
 XXX, az egyenes él életmód szimbóluma
 XXX, a 29. számú RAF század jelzései
 XXX, jelek a sörmérésben
 XXX, az SOS -hez használt sürgősségi kód
 XXX, egy lehetséges címke egy megjegyzésben a programozásban
 XXX (valuta), a „nincs pénznem” ISO 4217 kódja
 XXX, „meghatározatlan állampolgárság” géppel olvasható útlevélen
 XXX, Amszterdam címerének jellegzetessége
 Amszterdam zászlaja
 Kitöltési előtagként vagy utótagként használt játékkifejezés

Művészetek, szórakoztatás és média

Kitalált karakterek 

 Anya Amasova vagy XXX ügynök, A kém, aki szeretett engem című James Bond-film szereplője

Film és televízió 

 XXX (filmsorozat), amerikai akciófilm-sorozat
 XXX (2002-es film), akciófilm Vin Diesel főszereplésével
 XXX: Az Unió helyzete, 2005
 XXX: Xander Cage visszatérése, 2017
 XXX, (webes sorozat), 2018-as hindi erotikus dráma
 XXX: Exklusibong, Explosibong, Exposé, egy Fülöp-szigeteki aktuális eseményekről szóló televíziós műsor
 XXX, az 1974-es Doctor Who Death to the Daleks sorozat gyártási kódja

Zene 

 XXX, egy dél-koreai hip hop zenei csoport
 XXX, Ázsia album (2012)
 XXX, Danny Brown album (2011)
 XXX, Jimmy Edgar album (2010)
 XXX, ZZ Top album (1999)
 XXX turné, amely támogatja a ZZ Top albumot
 XXX, Miguel Bosé 1987-es albuma
 XXX, a 2002-es XXX film filmzenéje
 Chicago XXX, Chicago 2006-os albuma
 XXX (EP), Pussy Riot
 "X X X" (L'Arc-en-Ciel dal), 2011
 "XXX" (Kendrick Lamar dal), 2017
 "XXX", a The Bohicas kislemeze, 2014

Videójátékok 

 BMX XXX, egy 2002 -es akciósportjáték, színtelen és szexuális humorral

Szervezetek 

 XXX Corps (Egyesült Királyság), a brit hadsereg hadteste a második világháború alatt
 XXX Corps (Pakisztán), a pakisztáni hadsereg egyik hadteste

Emberek 

 Chinu Xxx (született 1987) brit szabadfogású birkózó

Egyéb 

 XXX modell, a mágneses rendezés kvantum Heisenberg-modelljének egy változata
 Electrolux Model XXX (Model 30), az Aerus legrégebben eladott porszívója

Lásd még 

 
 3X (egyértelműsítő lap)
 Kiss
 XXXTentacion, amerikai rapper, énekes és dalszövegíró